est la formule brute de plusieurs isomères.

 benzylamine, numéro CAS 
 Toluidine
 1-amino-2-méthylbenzène ou ortho-toluidine, numéro CAS 
 1-amino-3-méthylbenzène ou méta-toluidine, numéro CAS 
 1-amino-4-méthylbenzène ou para-toluidine, numéro CAS 
 Lutidine
 2,3-diméthylpyridine ou 2,3-lutidine, numéro CAS 
 2,4-diméthylpyridine ou 2,4-lutidine, numéro CAS 
 2,5-diméthylpyridine ou 2,5-lutidine, numéro CAS 
 2,6-diméthylpyridine ou 2,6-lutidine, numéro CAS 
 3,4-diméthylpyridine ou 3,4-lutidine, numéro CAS 
 3,5-diméthylpyridine ou 3,5-lutidine, numéro CAS